Мандариновый остров Цзюйцзычжоу () — остров  на реке Сянцзян, город Чанша, провинция Хунань Остров также известен под именем Шуйлу (). Длина острова - 5 км, ширина - 140 м, а площадь - 37 га. Остров считается национальной достопримечательностью уровня  AAAAA (5A).

История 

Первое упоминание Мандаринового острова в документах относится к 305 году,  к эпохе правления Юнсин императора Хуэй-ди - династия Цзинь (265—420).

В период династии Тан поэт Ду Фу написал поэму Посещая храм Даолинь и храм Юэлушань (), в которой упоминается Мандариновый остров. Острову посвящена также картина из знаменитой серии "Восемь видов Сяосян" династии Сун - Река и небо: Снег на закате.

Остров стал застраиваться в 1904 году. С 1911 до 1949 на острове располагались иностранные миссии и консульства.

Мао Цзэдун жил в городе  Чанша в ранние годы. Он и его друзья Хэ Шухэн, Сяо Цзышэн, Цай Хэсэнь, Эми Сяо и Сян Цзинъю любили плавать в реке Сянцзян.

С 2010 на Мандариновом острове стали регулярно проводиться музыкальные фестивали.

20 декабря 2009 года на острове была построена Статуя молодого Мао Цзэдуна.

Достопримечательности 
 Хунаньский культурный коридор
 Коридор водного отдыха
 Апельсиновый сад
 Природный сад
 Парк гармонии
 Площадь с едой и сувенирами
 Гимнастический центр
 Центр релаксации
 Парк дикой природы

Галерея

Примечания

Ссылки 

Острова Китая
География Чанши